Манфредини — фамилия.

Известные носители:
 Манфредини, Винченцо (1737—1799) — итальянский композитор.
 Манфредини, Гарри (род. 1943) — американский композитор.
 Манфредини, Дина (в девичестве Гуэ́рри; 1897—2012) — итальянско-американская долгожительница.
 Манфредини, Кристиан (род. 1975) — итало-ивуарийский футболист.
 Манфредини, Педро (1935—2019) — аргентинский футболист.
 Манфредини, Томас (род. 1980) — итальянский футболист.